Jakob Fugger de Rijke (1459-1525), Duits bankier
Jakob Fugger de Oudere (na 1398-1469), Duits textielhandelaar (vader van Jakob de Rijke)